Список флагов муниципальных образований Белгородской области Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Белгородской области насчитывалось 212 муниципальных образований — 9 городских округов, 13 муниципальных районов, 16 городских поселений и 174 сельских поселения.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги городских поселений

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Примечания 

Белгородская